Касандрийската епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Полигирос. Начело на епархията от 2001 година е митрополит Никодим.

Епархията е спомената в Notitia Episcopatuum, приписвана на император Лъв VI Философ в началото на X век.

Епархията първоначално е епископия и е подчинена на Солунската митрополия. През декември 1607 година е издигната в архиепископия. Патриарх Тимотей II Константинополски в 1612 или 1616 година я понижава в епископия, но патриарх Кирил Лукарис отново я прави архиепископия преди 1633 година.

Преди Полигирос, седалище на епархията е Валта с катедрална църква „Рождество Богородично“.

Манастири

Епископи и архиепископи (митрополити)

Енории

Бележки